Павлув () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Стараховицкий повят, Свентокшиское воеводство. Население — 15 098 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Амброжув
 Бронковице
 Бжезе
 Букувка
 Збжа
 Хыбице
 Домброва
 Годув
 Грабкув
 Ядовники
 Калкув
 Крайкув
 Ломно
 Моджеве
 Нечулице
 Новы-Бостув
 Павлув
 Покшивница
 Радковице
 Радковице-Колёня
 Жепинек
 Жепин-Други
 Жепин-Первши
 Жепин-Колёня
 Стары-Бостув
 Стары-Явор
 Шелиги
 Шежавы
 Свентомаж
 Свислина
 Тарчек

Соседние гмины 
 Гмина Бодзентын
 Гмина Броды
 Гмина Кунув
 Гмина Нова-Слупя
 Стараховице
 Гмина Васнюв
 Гмина Вонхоцк

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Свентокшиского воеводства